

En France 
 Château de Meudon dans la ville de Meudon dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France. Il ne doit pas être confondu avec le château de Bellevue qui se trouve dans la même ville et qui est souvent appelé par erreur château de Meudon
 Château de Meudon dans la ville de Vannes dans le département du Morbihan en Bretagne.

En Belgique 
 Château de Meudon dans le quartier de Neder-Over-Heembeek à Bruxelles en Belgique.

Meudon